

Personnalités 

 Christèle Tual (19?-), actrice française ;
 Denise Tual (1906-2000), productrice de cinéma, monteuse et réalisatrice française ;
 François-Gildas Tual (né en 1972), musicologue français ;
 Jean-Yves Tual (né en 1963), acteur français ;
 Joseph Tual (né en 1961), journaliste et grand reporter français ;
 Maxence Tual (19?-), acteur français ;
 Natalie Tual (19?-), auteure-compositrice-interprète de musiques pour enfants ;
 Pierre Tual (né en 1941), sculpteur français, auteur de L'Arche ;
 Roland Tual (1902-1956), producteur de cinéma et réalisateur français.

Lieux 

 , ville en Indonésie.